«Сэмбо» — советский кукольный мультфильм 1976 года. Снят в ТО «Экран» по мотивам пьесы Юрия Елисеева. 

В фильме принимали участие актёры Воронежского театра кукол. Автор текста песен — Михаил Пляцковский.

Сюжет 
Сэмбо – это сын одной антилопы, которая жила в джунглях. Она всегда очень заботилась о своём малыше, поэтому предупреждала его о всяческих опасностях, которые могут преследовать его в джунглях. Самый грозный и страшный зверь для Сэмбо – это лев, так сказала мама. Сэмбо ещё очень мал, поэтому захотел пойти и посмотреть, кто же такой лев, и почему его все боятся. Местный шакал пообещал Сэмбо показать льва и предложил показать дорогу. Хорошо, что собачка и обезьянки, которые услышали всё это, решили вовремя спасти маленького сына антилопы от беды. Если бы не они, то Сэмбо мог угодить в лапы льва или зубы ужасного крокодила.

Съёмочная группа 
 Автор сценария: А. Добрович
 Режиссёр: Ольга Розовская
 Художник-постановщик: Левон Хачатрян
 Оператор: Евгений Туревич
 Звукооператор: Виталий Азаровский
 Монтажёр: Нина Бутакова
 Редактор: Е. Ходина
Съёмочная группа приведена по титрам мультфильма.

См. также 
 1954 — «Золотая антилопа» (мультфильм)

Ссылки 
 
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Мультфильмы 1976 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1976 года
Мультфильмы о животных